Náusea o nausea, puede referirse a:

 La náusea (1938), libro del filósofo francés [ean-Paul Sartre.
 Nausea (banda de Nueva York), crust punk.
 Nausea (banda de Los Ángeles, California), grindcore.
 «Nausea» (2006), canción del músico estadounidense Beck.
 Náusea, 1979 (1984), cuento del escritor japonés Haruki Murakami.